Mathieu Roy peut désigner :
 Mathieu Roy (1983-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mathieu Roy (1986-), joueur de hockey sur glace canadien.